Knivmyrtjärnarna är ett par sjöar i Lycksele kommun i Lappland och ingår i :

Knivmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718598-165200), sjö i Lycksele kommun 
Knivmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718626-165176), sjö i Lycksele kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Lycksele kommun